Hormathia är ett släkte av koralldjur. Hormathia ingår i familjen Hormathiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Havsanemoner
Hormathia